US Open-mesterskabet i damesingle 2020 var den 134. turnering om US Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af US Open 2020 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA i perioden 31. august - 12. september 2020 med deltagelse af 128 spillere. Mesterskabet blev afviklet under COVID-19-pandemien, og derfor blev damesinglerækken afviklet uden den sædvanlige kvalifikationsturnering.

Mesterskabet blev vundet af Naomi Osaka, som i finalen besejrede Viktorija Azarenka med 1–6, 6–3, 6–3 efter undervejs at have været bagud med 1–6, 0–2. Osaka sikrede sig dermed sin anden US Open-titel i damesingle, eftersom hun tidligere havde vundet titlen i 2018, og sin tredje grand slam-titel i alt i karrieren, og hun blev samtidig den første asiatiske spiller med tre grand slam-titler i single. Hun blev også den første kvinde siden 1994, der vandt damesinglefinalen ved US Open efter at have været bagud med 0-1 i sæt undervejs. Azarenka var i sin femte grand slam-finale i damesingle, men den første siden hun tabte til Serena Williams i US Open 2013. De to finalister skulle have mødt hinanden to uger tidligere i finalen af Cincinnati Open 2020, men den 22-årige japaner meldte afbud til den kamp på grund af en lårskade.

Under mesterskabet protesterede Naomi Osaka mod raceulighed og politivold i USA ved til sine syv kampe at bære syv forskellige mundbind, der hver bar navnet på et af de ofrene for vold mod afroamerikanere. Under den foregående turnering på WTA Tour havde hun ligeledes gjort opmærksom på disse problemstillinger.

Serena Williams åbnede turneringen med en sejr i første runde over Kristie Ahn, og dermed nåede Williams op på 102 vundne single-kampe i US Open, hvilket var ny rekord. Indtil da havde hun delt rekorden for flest vundne singlekampe ved mesterskabet med Chris Evert. Den 38-årige amerikaner vandt yderligere fire kampe, inden hun i semifinalen tabte til Viktorija Azarenka, så den nye rekord kom til at lyde på 106 vundne single-kampe. Det var Serena Williams' første grand slam-nederlag til Azarenka.

Kim Clijsters spillede sin første grand slam-turnering, siden hun stoppede sin karriere for anden gang i 2012, men tabte i første runde med 6-3, 5-7, 1-6 til 21.-seedede Jekaterina Aleksandrova. Tsvetana Pironkova, der spillede sin første turnering i tre år efter bl.a. at have født sit første barn, spillede sig overraskende frem til kvartfinalerne, hvor hun måtte strække våben mod Serena Williams.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg $ 19.512.000 (ekskl. per diem), hvilket var et fald på 16 % i forhold til året før, hvor der imidlertid også have været en kvalifikationsturnering med 128 deltagere.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 120 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 13. juli 2020 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Normalt var 16 pladser i hovedturneringen forbeholdt spillere fra kvalifikationsturneringen, men på grund af COVID-19-pandemien var kvalifikationsturneringen blevet aflyst.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 24. august 2020 (en uge før turneringsstart) blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af WTA's verdensrangliste havde meldt afbud til mesterskabet:

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. De otte oprindelige modtagere var Usue Arconada, Catherine Bellis, Kim Clijsters, Francesca Di Lorenzo, Caroline Dolehide, Ann Li, Robin Montgomery og Whitney Osuigwe. Efterhånden som der indløb afbud fra flere spillere, der oprindeligt havde opnået direkte kvalifikation til hovedturneringen, opnåede Di Lorenzo, Li, Dolehide, Arconada og Osuigwe adgang til hovedturneringen på grundlag af deres ranglisteplaceringer, og deres wildcards blev derfor givet videre til Sachia Vickery, Hailey Baptiste, Claire Liu, Allie Kiick og Katrina Scott.

Kvalifikanter 

Normalt var 16 pladser i hovedturneringen forbeholdt spillere fra kvalifikationsturneringen, men på grund af COVID-19-pandemien var kvalifikationsturneringen blevet aflyst.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

Normalt var 16 pladser i hovedturneringen forbeholdt spillere fra kvalifikationsturneringen, men på grund af COVID-19-pandemien var kvalifikationsturneringen blevet aflyst.

Se også 
 US Open-mesterskabet i herresingle 2020
 US Open-mesterskabet i herredouble 2020
 US Open-mesterskabet i damedouble 2020

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2020
2020
WTA Tour 2020